Oksana Kalašnikova e Marta Sirotkina erano le detentrici del titolo, ma questa'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis President's Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ljudmyla e Nadežda Kičenok che hanno battuto in finale Nina Bratčikova e Valerija Solov'ëva 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Nina Bratčikova /  Valerija Solov'ëva (finale)
  Paula Kania /  Aleksandra Panova (semifinali)

  Luksika Kumkhum /  Tamarine Tanasugarn (semifinali) 
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

President's Cup 2013